До́херти (; другой вариант транскрипции — Доэрти) — ирландская фамилия.

Известные носители фамилии 
 Дохерти, Гари (род. 1980) — ирландский профессиональный футболист, защитник.
 
 Дохерти, Екатерина Фёдоровна (1896—1985) — баронесса, духовная писательница, публицист.
 Дохерти, Кен (род. 1969) — ирландский профессиональный игрок в снукер.
 Дохерти, Киран (1955—1981) — повстанец Ирландской республиканской армии, член парламента, умерший во время голодовки в тюрьме Мэйз.
 Дохерти, Лоуренс (1875—1919) — британский теннисист.
 Дохерти, Лоуренс (род. 1980) — шотландский и нидерландский хоккеист на траве.
 Дохерти, Падди (1926—2016) — британский общественно-политический деятель, правозащитник.
 
 Дохерти, Реджинальд (1872—1910) — британский теннисист.
 Дохерти, Томми (1928—2020) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Дохерти, Чарльз (1855—1931) — канадский юрист и политик.

Примечания